kosa, zbirni naziv za dlake koje rastu na ljudskoj glavi
 kosa (alat), poljoprivredna alatka za košnju trave
 Kosa (Slunj), gradsko naselje Slunja
 Kosa (rijeka), priroka Aljme
 Kosa (mjuzikl), američki film iz 1979. godine